Ortho oder ortho steht für:

 Vorsilbe in Fremdwörtern griechischen Ursprungs, siehe Liste griechischer Präfixe #ortho
 Ortho (Chemie), bestimmte Position eines Zweitsubstituenten in der organischen Chemie
 Ortho (Belgien), ehemalige Gemeinde in der Provinz Luxemburg

Siehe auch:
 Orto